Копки — название населённых пунктов в России:

 Копки — село в Кукморском районе Татарстана.
 Копки — село в Селтинском районе Удмуртии.